Il doppio  dello  Schickedanz Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Philipp Marx e Alexander Peya erano i detentori del titolo, ma Peya non ha partecipato quest'anno.

Marx ha fatto coppia con Denis Gremelmayr, ma ha perso in semifinale contro Rubén Ramírez Hidalgo e Santiago Ventura.

Rubén Ramírez Hidalgo e Santiago Ventura hanno battuto in finale Simon Greul e Alessandro Motti.

Teste di serie 

 Rubén Ramírez Hidalgo /  Santiago Ventura (campioni)
 Daniel Köllerer /  Frank Moser (quarti di finale)

 Denis Gremelmayr /  Philipp Marx (semifinali) 
 Juan Pablo Brzezicki /  David Marrero (primo turno, ritiro)

Tabellone

Note 
 

Schickedanz Open 2009